Pomerania ist die lateinische Bezeichnung für Pommern und steht für:

 die Landschaft Pommern
 die Euroregion Pomerania
 eine Chronik Pommerns nach Thomas Kantzow, siehe Pomerania (Chronik)
 ein Schiff der polnischen Reederei Polferries, siehe Pomerania (Schiff)
 Pomerania (Zeitschrift), polnische Zeitschrift
 das Corps Pomerania Greifswald
 die Landsmannschaft im CC Pomerania Halle-Aachen

Siehe auch:
 Pommerania